Verwonding
Psychotrauma